Десятеро негренят — детективний роман англійської письменниці Агати Кристі.
 І не лишилось жодного (фільм, 1945)
 Десятеро негренят (фільм, 1987).
 І не лишилось жодного (серіал, 2015).